Les élections municipales québécoises de 2013 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Bas-Saint-Laurent

Albertville

Amqui

Auclair

Baie-des-Sables

Biencourt

Cacouna

Causapscal

Dégelis

Esprit-Saint

Grand-Métis 
 

Élection partielle pour le poste de maire en 
 Organisée en raison du décès du maire Richard Fournier le .

Grosses-Roches

Kamouraska

L'Isle-Verte

La Pocatière

La Rédemption

La Trinité-des-Monts 
 

Élection partielle pour le poste de maire, de conseiller #1 et conseiller #6  le 
 Organisée en raison de la démission du maire Fernand Garon pour raisons familiales le .
 Langis Proulx élu conseiller #1
 Information non disponible à propos du poste de conseiller #6

Élection partielle pour le poste de maire et conseiller #5  le 
 Organisée en raison de la démission du maire Charles Sirois pour raisons de santé en .
 Élection de Yves Detroz au poste de maire
 Élection de Dave Côté au poste de conseiller #5

Lac-au-Saumon

Lac-des-Aigles

Lejeune

Les Hauteurs 
 

Nomination pour le poste de maire en 
 Nécessaire en raison de la démission du maire Noël Lambert pour raison de santé le .
 Nomination de Gitane Michaud, conseillère #4, à titre de maire suppléante.

Les Méchins

Matane

Métis-sur-Mer

Mont-Carmel

Mont-Joli

Notre-Dame-des-Neiges

Notre-Dame-des-Sept-Douleurs

Notre-Dame-du-Portage

Packington

Padoue

Pohénégamook

Price

Rimouski

Rivière-Bleue

Rivière-du-Loup

Rivière-Ouelle 

Dario Gagnon remplace Richard Dubé à titre de conseiller #3 en .

Gilles Martin remplace Nathalie Lévesque à titre de conseiller #5 en .

Saint-Adelme

Saint-Alexandre-de-Kamouraska

Saint-Alexandre-des-Lacs

Saint-Anaclet-de-Lessard

Saint-André

Saint-Antonin

Saint-Arsène

Saint-Athanase

Saint-Bruno-de-Kamouraska 

Élection partielle au poste de conseiller #6 le .
Joël Landry est élu conseiller #6.

Saint-Charles-Garnier

Saint-Clément 

Élection partielle au poste de maire en 
 Nécessaire en raison de la démission du maire Richard April en .

Saint-Cléophas

Saint-Cyprien

Saint-Damase

Saint-Denis

Saint-Donat 

Démission de Patrick Vignola (conseiller #2) en mars-avril 2015.

Claude Gagnon devient conseiller #2 en .

Saint-Éloi 

Cathy Rioux remplace Mario Ouellet au poste de conseiller #6 en cours de mandat.

Saint-Elzéar-de-Témiscouata

Saint-Épiphane

Saint-Eugène-de-Ladrière

Saint-Eusèbe

Saint-Fabien

Saint-François-Xavier-de-Viger

Saint-Gabriel-de-Rimouski

Saint-Gabriel-Lalemant

Saint-Germain

Saint-Guy

Saint-Honoré-de-Témiscouata

Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup

Saint-Jean-de-Cherbourg 

Démission du maire Jocelyn Bergeron le . Jocelyn Bergeron était maire de la municipalité depuis 2007.

Saint-Jean-de-Dieu

Saint-Jean-de-la-Lande 

Jean-Marc Belzile devient maire de la municipalité en cours de mandat

Saint-Joseph-de-Kamouraska

Saint-Joseph-de-Lepage

Saint-Juste-du-Lac

Saint-Léandre

Saint-Léon-le-Grand

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Saint-Marc-du-Lac-Long 

Nominiation de Rinette Kennedy à titre de mairesse suppléante en 2016.
 Nécessaire en raison de la démission de la mairesse Martine Lévesque en 2016.

Saint-Marcellin

Saint-Mathieu-de-Rioux

Saint-Médard 

Élection partielle au poste de maire en .

Saint-Michel-du-Squatec

Saint-Modeste

Saint-Moïse

Saint-Narcisse-de-Rimouski

Saint-Noël

Saint-Octave-de-Métis

Saint-Onésime-d'Ixworth 

Élection partielle de Hélène Laboissonnière au poste de mairesse le .
 Nécessaire en raison de la démission du maire André Hudon en 2015.

Saint-Pacôme

Saint-Pascal

Saint-Paul-de-la-Croix

Saint-Philippe-de-Néri

Saint-Pierre-de-Lamy 

Élection partielle au poste de maire en .
 Nécessaire en raison du décès du maire Gaston Caron en .

Saint-René-de-Matane 

Nomination de Jessie Leclerc au poste de maire-suppléant en .
 Nécessaire en raison de la démission du maire Roger Vaillancourt en .

Élection partielle au poste de maire et de conseiller #3 le 
 Élection de Harold Chassé au poste de maire.

Saint-Simon

Saint-Tharcisius

Saint-Ulric 

Élection partielle au poste de maire le .
 Nécessaire en raison de la démission du maire Pierre Thibodeau en .

Saint-Valérien

Saint-Vianney

Saint-Zénon-du-Lac-Humqui

Sainte-Angèle-de-Mérici

Sainte-Anne-de-la-Pocatière

Sainte-Félicité

Sainte-Flavie

Sainte-Florence

Sainte-Françoise

Sainte-Hélène

Sainte-Irène

Sainte-Jeanne-d'Arc

Sainte-Luce

Sainte-Marguerite-Marie

Sainte-Paule

Sainte-Rita

Sayabec

Témiscouata-sur-le-Lac

Trois-Pistoles

Val-Brillant

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Bas-Saint-Laurent
Histoire du Bas-Saint-Laurent
 Résultat